Изергин (Изергина) — марийская и русская фамилия. Происходит от имени родоначальника — Изерге ( — «маленький» и  — «сын»). Известные носители:

 
 Изергин, Пётр Васильевич (1870—1936) — врач, Герой Труда.
 Изергин, Сергей Михайлович (1875—1946) — генерал-майор, начальник штаба Омского военного округа (с ноября 1919).

 Изергина, Антонина Николаевна (1906—1969) — искусствовед.
 Изергина, Мария Николаевна (1904—1998) — пианистка, певица, жительница Коктебеля.

См. также 
 Изергина — астероид.